Governo Philippe I, governo francese in carica dal 15 maggio 2017 al 19 giugno 2017
 Governo Philippe II, governo francese in carica dal 21 giugno 2017